Stanleytown ist die Bezeichnung mehrerer Orte:

 Stanleytown (Henry County), Ort im Henry County in Virginia 
 Stanleytown (Scott County), Ort im Scott County in Virginia 
 Stanleytown (Wales), Dorf in Rhondda Cynon Taf in Wales